Východní okres může být:

 Východní okres (Ťia-i) – Ťia-i, Tchaj-wan
 Východní okres (Sin-ču) – Sin-ču, Tchaj-wan
 Východní okres (Tchaj-čung) – Tchaj-čung, Tchaj-wan
 Východní okres (Hong Kong) – Hong Kong
 Východní okres (Americká Samoa) – Americká Samoa